Mistrovství světa v malém fotbalu žen FIF7 2019 bylo 2. ročníkem Mistrovství světa v malém fotbalu žen FIF7 a konalo se v italském hlavním městě Řím v období od 24. do 28. září 2019. Účastnilo se ho 6 týmů, které byly rozděleny do dvou skupin po 3. Ze skupiny pak postoupily první celky rovnou do semifinále a celky na druhých a třetích místech postoupily do čtvrtfinále. Vyřazovací fáze zahrnovala 6 zápasů. Nováčkem turnaje byly týmy Ruska, Itálie a Anglie. Ve finále zvítězily reprezentantky Brazílie, které porazily výběr Ruska 1:0 po penaltách a obhájili tak titul z minulého šampionátu.

Stadion 
Turnaj se hrál na jednom stadionu v jednom hostitelském městě: Heaven Sporting Club (Řím).

Skupinová fáze 

Čas každého zápasu je uveden v lokálním čase.

Skupina A 

|}

Skupina B 

|}

Brazílie měla 2 body a v tabulce skončila druhá.

Vyřazovací fáze

Čtvrtfinále

Semifinále

O 3. místo

Finále

Odkazy

Reference 

Malá kopaná v roce 2019
Mistrovství světa v malém fotbalu žen FIF7
Malá kopaná v Itálii